Rusland
 Malachovo (Belgorod) - dorp in de oblast Belgorod
 Malachovo (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Malachovo (Kostroma) - dorp in de oblast Kostroma
 Malachovo (district Koerski) - dorp in de oblast Koersk
 Malachovo (district Konysjovski) - dorp in de oblast Koersk
 Malachovo (Zolotoechino) - dorp in de oblast Koersk
 Malachovo (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Malachovo (Orjol) - dorp in de oblast Orjol
 Malachovo (Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Malachovo (Tjoemen) - dorp in de oblast Tjoemen
 Malachovo (Vologda) - dorp in de oblast Vologda

 Oekraïne
 Malachove - dorp in de oblast Mykolajiv
 Malachove - posjolok in de oblast Charkov

 Zie ook
 Malachov - een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica